Безіменна — річка в Україні у Бердичівському й Козятинському районах Житомирської й Вінницької областей. Ліва притока річки Закіянки (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина річки приблизно 4,28 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 3,91  км, коефіцієнт звивистості річки — 1,09 . Формується декількома безіменними струмками та загатами.

Розташування 
Бере початок на південно-східній стороні від села Іванківці. Спочатку тече переважно на південний схід через село Великі Гадомці. У центрі села повертає на північний схід, тече через південну околицю села Пузирки і впадає у річку Закіянку, праву притоку Гуйви.

Цікаві факти 
 У XIX столітті у селі Великі Гадомці на лівому березі річки існував 1 вітряний млин.
 Від витоку річки на південній стороні на відстані приблизно 2, 25 км розташована залізнична станція Глухівці.

Примітки

Посилання 

 
Малі річки України
Річки Житомирської області
Річки Бердичівського району
Річки Вінницької області
Річки Козятинського району
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці
Статті про річки Вінницької області без зображення в картці
Річки України без назви